Molekulska formula -{C19H20N2O3}- se može odnositi na:

 Ditazol
 Dolasetron